Ріхард Дедекінд (; *6 жовтня 1831 — †12 лютого 1916) — німецький математик.
 19293 Дедекінд (19293 Dedekind) — астероїд головного поясу.